Nova Express – romanzo di William S. Burroughs 
 Nova Express – casa editrice italiana specializzata in fumetti
 Nova Express – rivista italiana di fumetti